Die Communauté de communes Terres de Saône ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 38 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Port-sur-Saône.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Terres de Saone
Gegründet 2014